Porosowo ist der Name mehrerer Orte:

 die Siedlung städtischen Typs Porosowo (Belarus) in Belarus

 das Dorf Porosowo (Archangelsk) in der Oblast Archangelsk
 das Dorf Porosowo (Iwanowo) in der Oblast Iwanowo
 das Dorf Porosowo (Perm) in der Region Perm
 das Dorf Porosowo (Udmurtien) in Udmurtien
 das Dorf Porosowo (Wologda) in der Oblast Wologda